San Francisco ha sido el nombre utilizado por varios buques españoles:

San Francisco (1586), galeón español;
San Francisco (1620), galeón español;
San Francisco (1699), galeón español.

Véase también

San Francisco de Asís (Armada Española)

Nombres de buques de la Armada de España